Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 1918–1939
 Oddział II Informacyjno-Wywiadowczy Komendy Głównej AK
 Oddział II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego (LWP) 1945–1951